Ангус может относиться к:

Топоним 
 Ангус — область Шотландии.
 Ангус — город в Канаде.
 Ангус — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ангус — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.

Персоналии 
 Ангус, Рональд (1956) — канадский самбист и дзюдоист.
 Ангус Янг — лидер рок-группы AC/DC.
 Ангус — имя ряда правителей королевства Островов:
 Ангус — король Островов и Гарморана (1164—1210).
 Ангус Мор — король Островов и Кинтайра (1250-е—1295).
 Ангус Ог — правитель Островов (1299—1318).

Другое 
 Ангус — кинофильм производства США.
 Ангус — бог любви в ирландской мифологии.
 Абердин-ангус — порода домашних быков.
 граф Ангус — шотландский дворянский титул.

См. также 
 Ангус, стринги и поцелуи взасос — кинокомедия 2008 года.